Grieks voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 18 (vrouwen)